Даки — многозначный термин.
 Даки — группа фракийских племён, живших на территории современной Румынии.
 Гето-даки — единое название двух фракийских племён — гетов и даков.
 Дакийские войны — название двух военных кампаний I века нашей эры.
 «Даки» — румыно-французский фильм 1967 года.
 ДаКи — российский музыкальный коллектив.
 Даки Агэ — приём в дзюдо.

См. также 
 Даги
 Дакики — персидско-таджикский поэт.
 Дакимакура — японская подушка для объятий.
 Дакини — женские ду́хи в кашмирском шиваизме и тантрическом буддизме.
 Дакия (значения)
 Дахи — союз племён.